Monostor kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Nuštar, ort, Srijem, 
 Beli Manastir, ort, Baranja, 

Robotskapade Kroatienförgreningar